Three Blind Mice (1938), een film uit 1938
 Three Blind Mice (2001), een film uit 2001
 3 Blind Mice, een film uit 2003
 Three Blind Mice (2004), een televisiefilm uit 2004
 Three Blind Mice (2008), een film uit 2008
 Three Blind Mice (James Bond), drie fictieve professionele huurmoordenaars uit de James Bondfilm Dr. No.
 Three Blind Mice (kinderlied), een Engelstalig kinderlied
 Three Blind Mice (platenlabel), een Japans platenlabel voor jazz